Wahlverwandtschaft steht für:

 eine Verwandtschaft, die eine Person sich selbst wählt, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Wahl-
 die Triebkraft einer chemischen Reaktion, eine Bindung einzugehen, siehe Affinität (Chemie) 
 ein Maß für die Bindungsstärke zwischen den Bindungspartnern bei Protein-Ligand-Wechselwirkungen, siehe Affinität (Biochemie) 

Siehe auch:

 Die Wahlverwandtschaften (Begriffsklärung)